Tsuneo Niijima (jap. , Niijima Tsuneo; * 1955) ist ein japanischer Amateurastronom und Asteroidenentdecker.

Er entdeckte von 1986 bis 1995 insgesamt 32 Asteroiden, den überwiegenden Teil davon zusammen mit Takeshi Urata. Zusammen mit diesem entdeckte er am 30. Oktober 1986 auch den periodischen Kometen 112P/Urata-Niijima

Der Asteroid (5507) Niijima wurde nach ihm benannt.

Quelle 
 Lutz D. Schmadel: Dictionary of Minor Planet Names. 5th ed. Springer, Berlin 2003, ISBN 3-540-00238-3 (engl.) [Voransicht bei Google Book Search

Einzelnachweise 

Astronom (20. Jahrhundert)
Person als Namensgeber für einen Asteroiden
Japaner
Geboren 1955
Mann
Amateurastronom